Boris Zajtsev (schrijver) (1881-1972), Russisch schrijver
 Boris Zajtsev (ijshockeyer) (1937-2000), Russisch ijshockeyer